Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Казахстана.

Количество 
По данным Казстат

Отряд Насекомоядные

Семейство Землеройковые 
 Белозубка-малютка (Suncus etruscus)

 Семейство Кротовые 
 Выхухоль (Desmana moschata)

 Отряд Рукокрылые 

 Семейство Кожановые 
 Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi)
 Азиатская Широкоушка (Barbastella leucomelas)
 Кожанок Бобринского (Eptesicus bobrinskii)
 Белобрюхий стрелоух (Otonycteris hemprichii)

 Семейство Бульдоговые 
 Широкоухий Складчатогуб (Tadarida teniotis)

 Отряд Хищные 

 Семейство Псовые 
 Красный волк (Cuon alpinus)

 Семейство Медвежьи 
 Бурый медведь, тянь-шаньский подвид (Ursus arctos isabellinus)

 Семейство Куньи 
 Каменная куница (Martes foina)
 Лесная куница (Martes martes)
 Европейская норка (Mustela lutreola)
 Перевязка (Vormela peregusna)
 Медоед (Mellivora capensis)
 Речная выдра, среднеазиатский подвид (Lutra lutra seistanica)

 Семейство Кошачьи 
 Гепард (Acinonyx jubatus)
 Барханный кот (Felis margarita)
 Манул (Felis manul)
 Каракал (Lynx caracal)
 Рысь, центральноазиатский (туркестанский) подвид (Lynx lynx isabellinus)
 Снежный барс (Uncia uncia)

 Отряд Непарнокопытные 

 Семейство Лошадиные 
 Кулан, туркменский подвид (Equus hemionus onager)

 Отряд Китопарнокопытные 

 Семейство Оленевые 
 Благородный олень, тугайный (бухарский) подвид (Cervus elaphus bactrianus)
 Благородный олень, алтайский
подвид (Cervus elaphus sibiricus)

 Семейство Полорогие 
 Джейран (Gazella subgutturosa)
Уриал, устюртский подвид (Ovis vignei arkal)
 Горный баран, алтайский подвид (Ovis ammon ammon)
 Горный баран, кызылкумский подвид (Ovis ammon severtzovi)
 Горный баран, казахстанский подвид (Ovis ammon collium)
 Горный баран, тянь-шаньский подвид (Ovis ammon karelini)
 Горный баран, каратауский подвид (Ovis ammon nigrimontana)
 Сайга (Saiga tatarica)

 Отряд Грызуны 

 Семейство Беличьи 
 Сурок Мензбира (Marmota menzbieri)

 Семейство Дикобразовые 
 Индийский дикобраз (Hystrix indica)

 Семейство Селевиневые 
 Селевиния (Selevinia betpakdalensis)

 Семейство Тушканчиковые 
 Пятипалый карликовый тушканчик (Cardiocranius paradoxus)
 Карликовый тушканчик Гептнера (Salpingotus heptneri)
 Бледный карликовый тушканчик (Salpingotus pallidus)
 Жирнохвостый карликовый тушканчик (Salpingotus crassicauda)

 Семейство Слепышовые 
 Гигантский слепыш (Spalax giganteus)

 Семейство Хомяковые 
 Хомячок Роборовского (Phodopus roborovskii)
 Жёлтая пеструшка (Lagurus luteus'')

См. также 
 Список млекопитающих Казахстана

Примечания 

Млек
Млек
Казахстан